De DFB-Pokal 1971/72 was de 28e editie van de strijd om Duitse voetbalbeker. Het toernooi begon op 4 December 1971 en de finale werd gespeeld op 1 Juli 1972. Er deden 32 teams mee aan dit toernooi. In totaal werden 61 wedstrijden gespeeld waarvan thuis en uit wedstrijden dat was voor eerste keer in dit Duitse beker seizoen. Schalke 04 won de finale tegen Kaiserslautern met 5-0. In finale waren 61,000 toeschouwers, de wedstrijd werd gefloten door Heinz Aldinger. De wedstrijd werd gespeeld in het Niedersachsenstadion bij Hanover.

Eerste ronde

8ste finale

Kwart finale

Halve finale

Finale 

DFB-Pokal naar seizoen
Duits competitievoetbal 1971/72
Bekervoetbal 1971/72